Пирбудаг (1403/1404 — октябрь 1418) — номинальный султан государства Кара-Коюнлу (1411—1418), старший сын Кара Юсуфа.

Биография 
Пирбудаг был старшим сыном Кара Юсуфа (1356—1420), второго султана государства Кара-Коюнлу. Родился около 1403 года во время пленения его отца Кара Юсуфа вместе с Ахмедом Джалаиром в Дамаске. В тюрьме оба лидера возобновили свою дружбу, заключив соглашение о том, что Ахмед Джалаир должен править в Багдаде, а Кара Юсуф получит Азербайджан.

После смерти Ахмеда Джалаира Пирбудаг в Тебризе был коронован своим отцом Кара Юсуфом в 1411 году в возрасте 8-9 лет. Он правил номинально, а фактическим правителем государства Кара-Коюнлу был его отец Кара Юсуф. Как сообщается, Пирбудаг был командиром рейдового отряда в Айнтабе, преследующего Кара Османа из Ак-Коюнлу.

В октябре 1418 года Пирбудаг неожиданно скончался.

Примечания

Источники 
 Sümer, Faruk (1984). Kara Koyunlular (in Turkish). Ankara: Türk Tarih Kurumu

Кара-Коюнлу